El 24 de mayo de 1605 zarpó don Pedro de Zubiaur de Lisboa para transportar dos mil cuatrocientos hombres, todos ellos veteranos de los «Tercios viejos», con rumbo a Flandes. En el canal de la Mancha le cortaron el camino no menos de 80 navíos del almirante holandés Haultain. Zubiaur los enfrentó y logró ganar tiempo para que los transportes escapasen, durante el combate causó muchas perdidas a los holandeses hasta que gravemente herido se vio forzado a abandonar el campo de batalla. Poco después falleció por las heridas.

Antecedentes
El 24 de mayo de 1605 zarpó don Pedro de Zubiaur de Lisboa al mando de ocho galeones y dos fragatas, con la misión de trasportar al Tercio del maestre de campo don Pedro Sarmiento, con dos mil cuatrocientos hombres todos ellos veteranos «Tercios viejos», con rumbo a Flandes.

Batalla
En el canal de la Mancha le cortaron el camino no menos de 80 bajeles del almirante holandés Haultain.La escuadra de Dunquerque al ver la desproporción de fuerzas se puso la vela acudiendo con el refuerzo de 4 galeones para dar a apoyo a Zubiaurre.
Con su buque puso proa contra ellos, mientras el resto de su escuadra se retiraba, para proteger la infantería trasportada, consiguió no solo frenar a los primeros dieciocho buques enemigos, sino que hundió a varios de ellos y otros quedaron desarbolados, dando con ello un tiempo precioso a los suyos, permitiéndoles al resto arribar al puerto de Dover, para guarecerse bajo su fortaleza y artillería impidiendo la entrada de los bátavos, salvándose así todo el Tercio, pero a cambio Pedro de Zubiaurre fue gravemente herido.

Consecuencias
Zubiaur fue llevado al hospital de heridos de la villa de Dover (Inglaterra), donde nada pudieron hacer los médicos por salvar su vida, muriendo el día de San Esteban, 2 de agosto de 1605. Sin embargo había logrado salvar a los buques de transporte que lograron desembarcar a los tercios.

Bibliografía 

Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Est. Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra» 9 tomos. Madrid, 1895-1903.

Guardia, Ricardo de la.: Notas para un Cronicón de la Marina Militar de España. Anales de trece siglos de historia de la marina. El Correo Gallego. 1914.

Polentinos, Conde de.: Epistolario del General Zubiaur (1568-1605). Instituto Histórico de Marina. Madrid, 1946.

Batallas de la Guerra de los Ochenta Años del siglo XVII
Batallas navales del siglo XVII
Batallas navales en el océano Atlántico
1605
Batallas de la Armada de España
Batallas navales de la Guerra de los Ochenta Años